Olaszország
Povegliano, település Olaszországban, Veneto régióban, Treviso megyében
Povegliano Veronese, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében